mayday – komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia używany w łączności radiotelefonicznej i teleksowej
 Mayday – festiwal muzyki zaliczanej do grupy techno
 Mayday – dramat, farsa komediowa Raya Cooneya wystawiana w wielu teatrach, m.in. w Polsce
 Mayday Rock Festiwal – cykliczna impreza muzyczna organizowana w Głogowie
 Mayday – gra komputerowa
 Mayday – polski film fabularny z 2020